Wässerchen ist

 das Diminutiv von Wasser
 der Name eines Weilers der Ortsgemeinden Eschfeld und Reiff im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, siehe Wässerchen
 die deutsche Bedeutung des Namens von Vodice oder Vodica, ein slawischer Ortsname
 der Name einer Quelle in Sankt Jakob im Rosental
 die deutsche Bedeutung des Namens von Wodka

Siehe auch Liste geflügelter Worte/K#Kein Wässerchen trüben können.